Оскар Эрик Андерс Клефбом (; род. 20 июля 1993, Карлстад, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Игрок клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Швеции по хоккею с шайбой.

Биография 

Оскар Клефбом провёл два сезона за «Ферьестад» в Шведской хоккейной лиге.

На драфте НХЛ 2011 года был выбран в первом раунде под 19-м номером клубом «Эдмонтон Ойлерз» 12 июня 2012 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Эдмонтоном». В сезоне 2013/14 выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» — «Оклахома-Сити Баронс». 11 марта 2014 года Оскар дебютировал в НХЛ против команды «Миннесота Уайлд». 28 марта забил первый гол в ворота «Анахайма Дакс», принеся победу «Ойлерз» в овертайме.

19 сентября 2015 года продлил контракт с «Нефтяниками» на 7 лет. Сумма контракта составила $ 29,2 млн.

12 апреля 2017 года забросил шайбу в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче плей-офф. Это был первый для «Ойлерз» гол в плей-офф за 11 лет.

Из-за хронической травмы плеча полностью пропустил сезоны 2020/21 и 2021/22.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»